Гемопексин () – білок, який кодується геном HPX, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 462 амінокислот, а молекулярна маса — 51 676.

Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, транспорт кисню. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном заліза, гемом. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки